Ричард Перси () — имя нескольких представителей английского аристократического рода Перси:

 Ричард де Перси (умер в 1244) — английский аристократ, 5-й феодальный барон Перси из Топклифа с около 1202/1204 года, сын Жоселина де Лувена, кастеляна Арундела, и Агнес де Перси.
 сэр Ричард Перси (около 1426 — 29 марта 1461) — английский рыцарь, один из младших сыновей Генри Перси, 2-го графа Нортумберленда, и Элеоноры Невилл, участник междоусобной войны Невиллов и Перси и войны Алой и Белой розы.
 лорд  (11 февраля 1921 — 20 декабря 1989) — британский зоолог, младший сын Алана Перси, 8-го герцога Нортумберленда, и Эдит Кэмпбелл.